

Botanica 
 A Whiter Shade of Pale - cultivar di rosa

Cinema 
 Whiter Shade of Pale - film del 2012 diretto da Andy Motz
 A Whiter Shade of Pale - film del 2017 diretto da Patrick Byrne
 A Whiter Shade of Pale - film del 2022 diretto da Bobby Cullen

Musica 
 A Whiter Shade of Pale - brano musicale dei Procol Harum del 1967
 A Whiter Shade of Pale - singolo dei Procol Harum del 1967
 A Whiter Shade of Pale - singolo di Jimmy Castor del 1973
 A Whiter Shade of Pale - singolo di Annie Lennox del 1995
 A Whiter Shade of Pale - singolo di Sarah Brightman del 2000

Televisione 
 Whiter Shade of Pale - episodio del 1991 della prima stagione della serie televisiva All Together Now
 Un fantasma del passato (Whiter Shade of Pale) - episodio del 2002 della prima stagione della serie televisiva Mutant X
 Whiter Shade of Pale - episodio del 2008 della prima stagione della serie animata Pearlie
 A Whiter Shade of Pale - episodio del 2010 della diciottesima stagione della serie televisiva Heartbeat
 Senza luce (A Whiter Shade of Pale) - episodio del 2015 della prima stagione della serie televisiva Aquarius

Pagine correlate 
 Senza luce